FK Mjølner é um clube de futebol da Noruega fundado em 1932. Sua sede fica em Narvik.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1932
Clubes de futebol da Noruega